Zkratka LTV může znamenat:

 loan to value – poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti
 Ling-Temco-Vought – někdejší americký konglomerát
 Latvijas Televīzija – lotyšská veřejnoprávní televize
 LTV PLUS – regionální televize vysílající na Klimkovicku

Zkratky